Ингер Ирвинг Каус (; , Сагино, Мичиган — , Альбукерке, Нью-Мексико) — американский художник. Картины Кауса посвящены жизни индейцев, штату Нью-Мексико и в целом северо-западу США.

По поводу произношения своей не традиционной для английского языка фамилии он ответил корреспонденту журнала The Literary Digest, что она рифмуется со словом house.

Биография 

Родился 3 сентября 1866 года в городке Сагино в штате Мичиган в семье преуспевающих фермеров. Ещё в детстве рисовал там индейцев из племени оджибве, проживавших поблизости. В возрасте 16 лет окончил школу, после чего обучался в Чикагском институте искусств и в художественной школе при Национальной академии дизайна в Нью-Йорке. 

В конце 1886 года уехал в Париж, где обучался в Школе изящных искусств и частной Академии Жюлиана под руководством Вильяма Адольфа Бугро и Тони Робера-Флёри. В конце 1887 года познакомился в Париже с молодой американкой Вирджинией Уолкер, дочерью скотовода из штата Вашингтон, приехавшей учиться живописи, и в 1889 году вступил с ней в брак. 

В 1892 году Каус представил на Парижском салоне свою написанную годом ранее первую известную картину на индейскую тему «Пленница» (), посвящённую трагическим событиям  (1847), когда кайюсы убили 13 и пленили 54 члена семей миссионеров близ Уолла Уолла в штате Вашингтон. Моделями для этого имевшего «салонный размер» полотна ему послужили собственная жена и знакомый индеец из племени кликитатов. После того как в 1991 году эта картина экспонировалась на выставке Национального музея американского искусства «Запад как Америка» (), она вызвала оживлённые дискуссии из-за неоднозначной интерпретации замысла художника и современных трактовок его расовых, социальных и сексуальных мотивов в контексте эпохи.

В 1893 году Каус поселился в приморском городке Этапль (совр. регион О-де-Франс), где у него родился сын Кибби. Он прожил во Франции, в общей сложности, более 10 лет, делая бытовые зарисовки и создавая пейзажи побережья Нормандии и Пикардии.

В 1897 году художник с семьёй вернулся в Соединённые Штаты, поселившись в штате Орегон, а весной следующего года основал зимнюю студию в Нью-Йорке, но вскоре оставил его, отправившись в творческое путешествие по штатам Коннектикут, Вашингтон, Нью-Мексико и др. В 1899 году выставил в Бостонском художественном клубе три своих картины: «Индеец кайюс», «Материнство» и «Лагерь племени якама». В те годы многих американских художников и писателей привлекала ещё мало затронутая цивилизацией, но уже исчезавшая культура коренных племён и поселенцев на Диком Западе, которую они стремились запечатлеть в как можно более «первозданном» виде до полного её исчезновения. 

В мае 1902 года Каус прибыл с этой целью в Таос (Нью-Мексико), где был представлен местному сообществу художников своим другом , основавшим в 1898 году местную художественную колонию (). Посвятил своё дальнейшее творчество портретным зарисовкам, бытовой культуре и обычаям проживавшей там группы племён пуэбло, устроив для этого полевую студию в расположенном к северу от города древнем индейском поселении Таос-Пуэбло. В 1909 году приобрёл на Кит Карсон-роуд в Таосе старинный дом, построенный ещё в 1839 году и принадлежавший сначала капитану Джеймсу Куинну, а после священнику Габриэлю Усселу, где устроил галерею и разбил обширный сад. 

Принимал активное участие в деятельности местной арт-колонии, а в 1915 году стал одним из основателей местной художественной школы и первым президентом местного общества художников. Одним из шедевров Кауса этого периода считается полотно «Вождь таосов Нога Лося» (1909), писавшееся с любимой модели художника индейца Джерри Мирабала, которое было приобретено для коллекции национального искусства Соединенных Штатов коллекционером и меценатом Уильямом Т. Эвансом и ныне хранится в Смитсоновском музее американского искусства в Вашингтоне.

В 1911 году был избран членом Национальной академии дизайна, а в 1914 году выполнил свой первый заказ для железнодорожной кампании Санта-Фе. Также до 1928 года сохранял свою зимнюю студию в Нью-Йорке, периодически работая и экспонируя в ней свои картины. 

Вплоть до своей смерти ездил на зарисовки в индейские селения штата, художественно документируя традиционную культуру коренных племён. Двумя другими излюбленными моделями художнику служили Бен Лухан и Джеронимо Гомес, позировавшие для многих его полотен. 

Умер 26 апреля 1936 года в Альбукерке и был похоронен, согласно завещанию, в Таос-Пуэбло. Его особняк после смерти не перестраивался, и сохраняется в качестве его дома-музея, который внесён в Национальный реестр 30 важнейших исторических мест и Реестр культурных ценностей штата Нью-Мексико.

Награды 
Неоднократно выставлял свои работы и завоёвывал призы на выставках Парижского салона, Чикагского института искусств, Национальной академии дизайна (вторая премия Халлгартена, 1900; первая премия Халлгартена, 1902; премия Альтмана, 1916), Клуба Салмагунди (премия Исидора, 1917). 

В 1921 году был удостоен премии Липпинкотта Пенсильванской академией изящных искусств. Получил награды Американской выставки в Буффало, Музея изящных искусств в Бостоне, вашингтонской Галереи искусства Коркоран. В 1915 году получил серебряную медаль приуроченной к открытию Панамского канала Панамо-Тихоокеанской международной выставки в Сан-Франциско. 

Его работы также участвовали в художественных конкурсах на Летних Олимпийских играх 1928 года и Летних Олимпийских играх 1932 года.

Сегодня они хранятся во многих музеях США, включая коллекцию Дэвида и Пегги Рокфеллер Музея изящных искусств в Бостоне, а также в ряде зарубежных собраний.

В 2001 году для сохранения и восстановления имущества и творческого наследия художника образован был Фонд Кауса, выдающий исследовательские гранты и организующий благотворительные туры.

См. также 
 Джордж Кэтлин
 Чарльз Бёрд Кинг
 Карл Бодмер
 Пол Кейн
 Чарльз Дис
 Чарльз Марион Рассел
 Джон Микс Стэнли
 Фредерик Ремингтон
 Франсис Анна Хопкинс

Галерея работ

Примечания

Литература 
 Steven L. Grafe. Eanger Irving Couse on the Columbia River, Goldendale. — Washington: Maryhill Museum of Art, 2013. — 20 p. — ISBN 978-0-9617180-2-2.
 Virginia Couse Leavitt. Eanger Irving Couse: the Life and Times of an American Artist, 1866–1936. — Norman: University of Oklahoma Press, 2019. — ISBN 978-0-8061-6102-0.

Ссылки 

 Boston Art Club: official site 
 Painting «In Ambush» 
 Painting «Love Song (aka Moonlight)» 
 Painting «The Bird Jar» 
 Painting «The Medicine Maker» 
 Painting «Pottery Vendor» (1916) 
 AskArt: Eanger Irving Couse, Biography 

Художники США
Художники-индеанисты